Bundesamt für Zivilschutz (BZS) steht für
Bundesamt für Zivilschutz (Deutschland)
Bundesamt für Zivilschutz in der Schweiz, Vorgänger des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS)